Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1982 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме Пеньяроля, выигравшего Кубок Либертадорес в данном сезоне. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1983.

Таблица

Матчи

Тур 1
Данубио 0-2 Суд Америка
Белья Виста 2-0 Дефенсор
Насьональ 1-0 Уондерерс

Тур 2
Дефенсор 1-0 Данубио
Суд Америка 0-3 Насьональ
Белья Виста 1-1 Уондерерс

Тур 3
Данубио 0-0 Белья Виста
Уондерерс 4-2 Суд Америка
Насьональ 2-1 Дефенсор

Тур 4
Уондерерс 2-0 Данубио
Суд Америка 0-0 Дефенсор
Белья Виста 0-1 Насьональ

Тур 5
Данубио 1-0 Насьональ
Суд Америка 2-2 Белья Виста
Дефенсор 1-1 Уондерерс

Матч за 2-ю путёвку
Уондерерс 1-1 (4-1 ) Дефенсор

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая